U41 ou U-41 peut faire référence à :
 Dodécadodécaèdre ditrigonal (U41), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 Ligne U41 du métro léger de Dortmund ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères